DFT kan avse: 

 DFT – matematisk metod, se Diskret fouriertransform
 DFT – kvantmekanisk metod, se Täthetsfunktionalteori